

Anno 
 1886 – (MDCCCLXXXVI in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1886 a.C.

Matematica 
 1886 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1886 Lowell – asteroide della fascia principale del sistema solare